Вольная Жизнь () — упразднённый в 2005 году посёлок Бельского сельсовета Гафурийского района Республики Башкортостан.

География 
Находился на берегу реки Белой, вблизи современной деревни Цапаловка.

Географическое положение 
Расстояние до:

 районного центра (Красноусольский): 15 км,
 центра сельсовета (Инзелга): 4 км,
 ближайшей ж/д станции (Белое Озеро): 15 км.
 центра сельсовета села Табынское: 15 км.

История 
На 1 июня 1952 года входил в Табынский сельсовет.

На 1 января 1969 — в Бельский сельсовет.

В 2005 году в Гафурийском районе упразднили 4 посёлка.

Закон Республики Башкортостан от 20 июля 2005 года № 211-з «О внесении изменений в административно-территориальное устройство Республики Башкортостан в связи с образованием, объединением, упразднением и изменением статуса населённых пунктов, переносом административных центров» гласил:
ст.1
4. Упразднить следующие населенные пункты:
16) в Гафурийском районе:
а) поселок Вольная Жизнь Бельского сельсовета;
б) поселок Красно-Кармальский Утяковского сельсовета;
в) поселок Новотабынск Табынского сельсовета;
г) поселок Срытая Гора Красноусольского сельсовета

Население 
На 1 января 1969 года проживали 194 человека; преимущественно русские.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Находилась на перекрестке дорог, ведущих в село Табынское из Инзелги и Русского Сасыкуля.

Примечания

Литература 
 Административно-территориальное деление Башкирской АССР (на 1 июня 1952 г.). — Башкирское книжное издательство, Уфа, 1953. C.316.
 Башкирская АССР: административно-территориальное деление на 1 января 1969 года. — Изд. 5-е. — Уфа: Башкирское книжное издательство, 1969. С.134.

Населённые пункты, упразднённые в 2005 году
Исчезнувшие населённые пункты Гафурийского района
Населённые пункты на Белой (приток Камы)